Adrian Amstutz (1953-), homme politique suisse ;
 Noah Steiner Amstutz (1864-1957), inventeur de l'Electro-Artograph, ancêtre du bélinographe ;
 Roland Amstutz (1942-1997), acteur suisse ;
 Thierry Amstutz (1959-), horloger et écrivain suisse.